— японский муниципалитет, существовавший с 1 мая 1889 года до 1 июля 1943 года. Сегодня на его территории расположены 23 специальных района Токио.

История 

В 1868 году в город Эдо была перенесена императорская резиденция, и он был переименован в «Восточную столицу» — «Токио». Была образована префектура Токио (東京府 то:кё: фу), управляющие структуры которой разместились в городе Токио. Границы префектуры изначально совпадали с границами прежнего города Эдо, однако быстро стали расширяться, в итоге став примерно соответствовать границам современного Токийского столичного округа.

Первоначально в Токио не было мэра или городского совета, функции мэра исполнял губернатор префектуры Токио, а у каждого района был свой собственный совет. С 1898 года в Токио стали избирать мэра, но при этом сохранились районные советы с правом принятия местных законов. Городская ратуша размещалась в районе Юракутё на месте, где сейчас находится Токийский международный форум.

В июле 1932 года к городу были присоединены дополнительные районы (в результате чего их общее число возросло до 35), и он стал крупнейшим городом мира с численностью населения в 4,9 миллионов человек.

В 1943 году город был упразднён. Из бывших города Токио и префектуры Токио был образован Токийский столичный округ, губернатор Токио стал членом Кабинета, подчиняющимся непосредственно премьер-министру. Эта система функционировала до 1947 года, после чего сформировалась современная система управления Токийским столичным округом с Токийским столичным правительством во главе.

Районы 

История Токио